Okręty US Navy o nazwie USS  "Erie":

 Pierwszy "Erie" był slupem wojennym, który został zwodowany w 1813 i był w służbie do 1850.
 Drugi "Erie" (PG-50) był kanonierką zwodowaną w 1936 i zatopioną w 1942.

Erie